Nanxi bezeichnet:

 Nanxi (南溪区), Stadtbezirk von Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Nanxi (Tainan) (楠西區), Stadtbezirk von Tainan auf Taiwan
 Nanxi (Hekou) (南溪镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Hekou in der chinesischen Provinz Yunnan
 Nanxi (Jinzhai) (南溪镇), Großgemeinde im Kreis Jinzhai in der chinesischen Provinz Anhui
 Nanxi (Puning) (南溪镇), Großgemeinde der Stadt Puning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Nanxi (Yunyang) (南溪镇), Großgemeinde im Kreis Yunyang in der chinesischen Stadt Chongqing
 Nanxi (Beihu) (南溪乡), Gemeinde im Stadtbezirk Beihu in der chinesischen Provinz Hunan
 Nanxi (Hanbin) (南溪乡), Gemeinde im Stadtbezirk Hanbin in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Nanxi (Taihe) (南溪乡), Gemeinde im Kreis Taihe in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Nanxi (Straßenviertel) (南溪街道), Straßenviertel des gleichnamigen Stadtbezirks in der chinesischen Provinz Sichuan
 Nanxi He, ein Nebenfluss des Roten Flusses